Konstantin Abramow (1920-2001) –  radziecki historyk;
 Konstantin Abramow (1912-1998) – radziecki generał pułkownik;
 Konstantin Abramow (1906-1952) – radziecki generał major.